Olafsburg oder Olavsburg bezeichnet die

 Burg Olavinlinna in Finnland
 die niedergegangene Olausburg in Lübeck